Colaphoptera — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Биология 
Питаются растениями семейств сложноцветные, зонтичные и губоцветные. У европейских представителей подрода встречается яйцеживорждение.

Систематика 
В состав подрода включают следующие виды:

Распространение 
Представители подрода встречаются в Европе, Египте, Турции, Кипре, Сирии, Плестине и Кавказе.

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Colaphoptera Motschulsky, 1860

Листоеды травяные